Dlamini steht für:

 Dlamini (Johannesburg), ein Stadtteil von Johannesburg
 Haus Dlamini, die Familie der Könige von Eswatini

Dlamini ist der Familienname folgender Personen:

 Mswati III. (Makhosetive Dlamini; * 1968), König von Eswatini
 Absalom Themba Dlamini (* 1950), swasiländischer Premierminister 2003–2008
 Amalaratna Zandile Dlamini (* 1995), US-amerikanische Rapperin und Sängerin, bekannt als Doja Cat
 Ambrose Dlamini (1968–2020), eswatinischer Politiker und Manager, Premierminister von Eswatini
 Andile Dlamini (* 1992), südafrikanische Fußballspielerin
 Barnabas Sibusiso Dlamini (1942–2018), ehemaliger eswatinischer Premierminister 1996–2003 und 2008–2018
 Bheki Dlamini (* 1983), eswatinischer Fußballspieler
 Bhekimpi Dlamini (1924–1999), swasiländischer Politiker, Premierminister von Swasiland
 Bonginkosi Dlamini (* 1977), südafrikanischer Sänger, Schauspieler und Moderator
 Cleopas Dlamini, eswatinischer Politiker
 Jameson Mbilini Dlamini (1932–2008), swasiländischer Premierminister 1993–1996
 Lutfo Dlamini (* 1960), Politiker aus Eswatini
 Luthuli Dlamini (* 1966), südafrikanischer Schauspieler
 Mabandla Dlamini (* 1930), swasiländischer Politiker, Premierminister von Swasiland
 Makhosini Dlamini (1914–1978), swasiländischer Politiker, Premierminister von Swasiland
 Maphevu Dlamini (1922–1979), swasiländischer Politiker, Premierminister von Swasiland
 Nic Dlamini (* 1995), südafrikanischer Radrennfahrer
 Nkosazana Dlamini-Zuma (* 1949), südafrikanische Außenministerin
 Obed Dlamini (1937–2017), swasiländischer Politiker, Premierminister von Swasiland
 Pius Bonaventura Dlamini (1908–1981), Geistlicher der römisch-katholischen Kirche
 Senele Dlamini (* 1992), swasiländische Schwimmerin
 Sikhanyiso Dlamini (* 1987), eswatinische Prinzessin, Minister of Information, Communication and Technology
 Sotsha Dlamini (1940–2017), swasiländischer Premierminister
 Temalangeni Dlamini (* 1987), swasiländische Sprinterin
 Tsandzile Dlamini, Prinzessin und Ministerin in Eswatini
 Zenani Mandela-Dlamini (* 1959), südafrikanische Diplomatin und Schwägerin des Königs Mswati III von Swasiland